

Hydronyme 

 Le Wimereux est un fleuve français (22 km) du Pas-de-Calais

Toponyme 
 Wimereux est une localité du nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais (62) à l'embouchure du Wimereux dans la Manche

Voir aussi 
 Station marine de Wimereux